Росарио Досон () је америчка глумица, рођена 9. маја 1979. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{Kids}- || Руби ||
|-
| 1997. || || -{Girls' Night Out}- || девојка || кратки филм
|-
|rowspan="2"| 1998. ||Добио је игру || -{He Got Game}- || Лала Бониља ||
|-
| || -{Side Streets}- || Марисол Хидалго ||
|-
| 1999. || || -{Light It Up}- || Стефани Вилијамс ||
|-
|rowspan="2"| 2000. || || -{Down to You}- || Лана ||
|-
| || -{King of the Jungle}- || Вероника ||
|-
|rowspan="4"| 2001. || || -{Josie and the Pussycats}- || Валери Барун ||
|-
| || -{Sidewalks of New York}- || Марија Тедеско ||
|-
| || -{Trigger Happy}- || Ди ||
|-
| Зидови Челсија || -{Chelsea Walls}- || Одри ||
|-
|rowspan="6"| 2002. || Сива среда || -{Ash Wednesday}- || -{Grace Quinonez}- ||
|-
| Људи у црном 2|| -{Men in Black II}- || Лора Васкез ||
|-
| Авантуре Плуто Неша || -{The Adventures of Pluto Nash}- || Дајна Лејк ||
|-
| Двадесет пети сат|| -{25th Hour}- || Натурел Ривеира ||
|-
| || -{The First $20 Million Is Always the Hardest}- || Алиса ||
|-
| || -{Love in the Time of Money}- || Ана ||
|-
|rowspan="4"| 2003. || || -{V-Day: Until the Violence Stops}- || себе || документарни
|-
| || -{This Girl's Life}- || Мартина ||
|-
| Разбијени Глас || -{Shattered Glass}- || Енди Фокс ||
|-
| Добродошли у џунглу|| -{The Rundown}- || Маријана ||
|-
|rowspan="2"| 2004. ||Александар || -{Alexander}- || Роксана ||
|-
| || -{This Revolution}- || Тина Сантијаго ||
|-
|rowspan="3"| 2005. ||Град гријеха || -{Sin City}- || Гејл || номинација - МТВ филмска награда
|-
| || -{Little Black Dress}- || Хејли || кратки филм
|-
| Кирија || -{Rent}- || Мими Маркез || Награда Сателит
|-
|rowspan="2"| 2006. || || -{Clerks II}- || Ребека „Беки“ Скот ||
|-
| Водич за препознавање светаца || -{A Guide to Recognizing Your Saints}- || Лори ||
|-
|rowspan="3"| 2007. || Грајндхаус: Отпоран на смрт || -{Grindhouse (film)|Grindhouse: Death Proof}- || Абернати Рос||
|-
| || -{Descent}- || Маја || и продуцент
|-
| Роботско пиле || -{Robot Chicken}- || Клара Палмер || ТВ серија 
|-
|rowspan="4"| 2008. || || -{Explicit Ills}- || Бабова мама ||
|-
| Под будним оком || -{Eagle Eye}- || Зои Перез ||
|-
| || -{Gemini Division}- || Ана Дијаз || ТВ серија 
|-
| Седам живота|| -{Seven Pounds}- || Емили Поса || 
|-
|rowspan="6"| 2009. || Смртоносни метак || -{Killshot}- ||Дона||
|-
| Чудесна жена || -{Wonder Woman}- || Артемис || глас
|-
| || -{The Haunted World of El Superbeasto}- || Велвет Фон Блек || глас
|-
| || -{Un-broke: What You Need To Know About Money}- || себе || ТВ филм
|-
| Сунђер Боб Коцкалоне || -{SpongeBob's Truth or Square}- ||себе|| ТВ серија 
|-
| Људи говоре || -{The People Speak}- || себе || документарни
|-
|rowspan="2"| 2010. || Перси Џексон: Крадљивац муње || -{Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief}- || Персефона ||
|-
| Незаустављив || -{Unstoppable}- || Кони Харпер ||
|-
|rowspan="4"| 2011. || || -{Zookeeper}- || Кејт ||
|-
| || -{Girl Walks into a Bar}- || Џун ||
|-
| || -{Miss Representation}- || себе || документарни
|-
| 10 година || -{10 Years}- || ||
|-
| 2012. || Ватра са ватром || -{Fire With Fire}- || ||
|-
| rowspan="2" | 2013. || Транс || -{Trance}- || ||
|-
| || -{Gimme Shelter}- || ||
|-
| rowspan="4"| 2014. || Најбољих пет || -{Top Five}- || Челси Браун || номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара
|-
| Град греха: Убиства вредна || -{Sin City: A Dame to Kill For}- || Гејл  ||
|-
| Заробљена || -{The Captive}- || ||
|-
| Милијардити део || -{Parts Per Billion}- || ||
|-
| rowspan="2" | 2015. || Дердевил || -{Daredevil}- || Клер Темпл || ТВ серија
|-
| Џесика Џоунс || -{Jessica Jones}- || Клер Темпл || ТВ серија
|-
| 2016. || Лук Кејџ || -{Luke Cage}- || Клер Темпл || ТВ серија
|-
|rowspan="4"| 2017. || Лего Бетмен филм || -{The Lego Batman Movie}- || Барбара Гордон / Бетдевојка ||
|-
| Ајрон фист || -{Iron Fist}- || Клер Темпл || ТВ серија
|-
| Незаборавна || -{Unforgettable}- || ||
|-
| || -{The Defenders}- || Клер Темпл ||
|-
| 2018. || || -{Jane the Virgin}- || ||
|-
| 2019. || Повратак у Зомбиленд || -{Zombieland: Double Tap}- || Невада ||
|-
| 2020. || Мандалоријанац || -{The Mandalorian}- || Асока Тано || ТВ серија
|-
| 2022. || Књига Боба Фета || -{The Book of Boba Fett}- || Асока Тано || ТВ серија
|-
| 2023. || Асока || -{Ahsoka}- || Асока Тано || ТВ серија
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа